Чемпионат мира по снукеру 1989 (, также известен как 1989 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 15 апреля по 1 мая 1989 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стив Дэвис.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 105 000
 Финалист: £ 63 000
 Полуфиналисты: £ 31 500
 Четвертьфиналисты: £ 15 750
 1/8 финала: £ 7 875
 1/16 финала: £ 4 430

Наивысший брейк 

 141 — Стивен Хендри
 143 — Даррен Морган (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Ссылки 
 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1989 год в снукере
Апрель 1989 года